Куресоо (; «журавлиное болото») может означать:

 Куресоо — крупнейший по площади заболоченный регион на территории республики Эстония, а также крупнейший из сохранившихся в Европе торфяников.
 Куресоо, Юрген (род. 1987) — эстонский футболист.